Eves ist der Familienname folgender Personen:

 Ernie Eves (* 1946), kanadischer Politiker und 23. Premierminister von Ontario
 Hubert Bryan Heath Eves (1883–1961), britischer Manager
 Lynn Eves (* 1942), kanadischer Sprinter